Giovanni Bianchi peut désigner :
 Giovanni Bianchi (1693-1775), naturaliste italien ;
 Giovanni Bianchi, mycologue italien.